Avezé
Avèze (Gard)
Avèze (Puy-de-Dôme)